Zabaleta ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Iván Zabaleta († 2013), kolumbianischer Zeugwart
 Conrado del Campo y Zabaleta (1878–1953), spanischer Komponist, siehe Conrado del Campo
 Ignacio Zuloaga y Zabaleta (1870–1945), spanischer Maler
 Mariano Zabaleta (* 1978) argentinischer Tennisspieler
 Nicanor Zabaleta (1907–1993), spanischer Harfenist
 Pablo Zabaleta (* 1985), argentinischer Fußballspieler
 Patxi Zabaleta (* 1947), spanischer Anwalt, Politiker und Schriftsteller 
 Susana Zabaleta (* 1964), mexikanische Sängerin und Schauspielerin